Мошнени има више значења:

 Мошнени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Мошнени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Мошнени (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији